Nervenheilkunde bedeutet im deutschsprachigen Raum:
 Die Neurologie als einzelnes Fach
 Das gesamte Gebiet der Neurologie und der Psychiatrie zusammengefasst
 Eine Fachzeitschrift, siehe Nervenheilkunde (Fachzeitschrift)